La princesa Isabel de Dinamarca, condesa de Monpezat (; 21 de abril de 2007, Copenhague, Dinamarca), es la segunda hija del príncipe heredero Federico y la princesa heredera María.

Isabel es la cuarta entre los nietos y la mayor entre las nietas de la reina Margarita II y el príncipe consorte Enrique. Fue la primera niña nacida en la Familia Real Danesa desde el nacimiento de su tía abuela, la reina Ana María de Grecia, en 1946. Ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono danés, después de su padre y de su hermano mayor, el príncipe Cristián.

Biografía

Nacimiento 
El 21 de octubre de 2006 la Casa Real Danesa anunció que la princesa María estaba embarazada de segundo hijo.

Isabel nació el 21 de abril de 2007 en el Hospital Universitario de Copenhague (Rigshospitalet) a las 16:02 horas, pesando 3,335 gramos y midiendo 50 cm.

Bautismo 
Fue bautizada el 1 de julio de 2007 en la capilla del Palacio de Fredensborg. Llevaba el mismo vestido de bautizo utilizado por los príncipes y princesas de la dinastía Glücksburg desde el bautizo del rey Cristian X.

Sus padrinos de bautismo fueron: la reina Matilde de Bélgica (entonces duquesa de Brabante), la princesa Alexia de Grecia y Dinamarca (prima hermana de su padre), Nadine Johnston, Christian Buchwald, Peter Heering y Marie Louise Skeel.

Nombres

Sus nombres fueron anunciados durante su bautismo, siguiendo la tradición danesa.

 Isabel (Isabella): segundo nombre de su madre, y también en honor a Isabel de Austria mujer del rey Cristián II de Dinamarca.
 Enriqueta (Henrietta): en honor a su abuela materna Henrietta "Etta" Clark Donaldson.
 Ingrid: en honor a su bisabuela paterna, la reina Ingrid de Dinamarca.
 Margarita (Margrethe): en honor a su abuela paterna, la reina Margarita II de Dinamarca.

Hermanos 
 Cristián Valdemar Enrique Juan, nacido el 15 de octubre de 2005.
 Vicente Federico Minik Alejandro, nacido el 8 de enero de 2011.
 Josefina Sofía Ivalo Matilde, nacida el 8 de enero de 2011.

Educación 
El 13 de agosto de 2013 Isabel comenzó a asistir a la escuela en Tranegårdsskolen en Gentofte, la misma escuela pública a la que acudió su hermano Cristián.

Princesa de Dinamarca
Desde su nacimiento la princesa ha aparecido en público frecuentemente junto a sus padres, principalmente en los actos del Día Nacional y las celebraciones familiares. 

Ha acompañado a sus padres y hermanos en diferentes viajes fuera del país; entre los que destacan los viajes a la isla de Groenlandia, a Australia (país natal de su madre), o a Londres durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2012.

Su primer acto oficial como princesa fue el 9 de junio de 2015 en la localidad de Samsa, donde bautizó un ferry con su nombre, acompañada por su madre la princesa heredera María Isabel de Dinamarca.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

21 de abril de 2007- presente: Su Alteza Real, la princesa Isabel de Dinamarca, condesa de Monpezat.

Distinciones honoríficas danesas

Medallas 
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario del príncipe consorte Enrique (11/06/2009).
  Medalla Conmemorativa del 70° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/2017).
  Medalla Conmemorativa del Príncipe Enrique (11/06/2018).
  Medalla Conmemorativa del 80° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2020).
  Medalla Conmemorativa con motivo del 50° aniversario de la ascensión al trono de la reina Margarita II (14/01/2022).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de la Reina Margarita II (14/01/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Casa Real Dinamarca (en danés, inglés y francés) 
Página oficial de SAR, la princesa Isabel (en inglés)

Familia Real Danesa
Niños de la realeza
Princesas de Dinamarca  del siglo XXI (casa de Monpezat)
Nacidos en Copenhague